Visim (rivier), een rivier in Rusland
 Visim (plaats), een plaats in Rusland